Man Man Man de podcast is een podcast gemaakt door Bas Louissen, Chris Bergström en Domien Verschuuren. Elke week wordt er een podcast online gezet van ongeveer 45 minuten met een bepaald thema. Het motief in deze podcast is de vraag: "Hoe mannelijk zijn wij nou eigenlijk zelf?"

Elke podcast wordt gemaakt in de men men men cave.  En om de week  wisselen ze om wie de host is van de podcast. Aan de hand van stellingen die de drie mannen gedurende week samen verzamelen komen er verhalen, anekdotes en grappen los. De heren vertellen niet alleen over hun eigen ervaringen maar schromen niet om ook buiten hen drie op zoek te gaan naar wat het nou betekent om een 'echte' man te zijn.

Man man man de podcast heeft drie prijzen gewonnen:

 Podcast awards in de categorie  ‘Lifestyle, Maatschappij & Gezondheid’
 De online radio awards
 Marconi Online Award

Bronnen 
 Podcastrecensie in de Volkskrant

Nederlandse podcast